Забайка́льский (Забайкалец) — посёлок сельского типа в центральной части Читинского района Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Смоленское».

География 
Посёлок Забайкальский расположен в центральной части Читинского района Забайкальского края к северо-востоку от Читы.

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Читинского района